Серпогорское (до 1942 года - Зихельберг, ) — село в Фёдоровском районе Саратовской области, до 19 марта 2022 года в составе Мунинского муниципального образования (сельского поселения). С 19 марта 2022 года в составе Морцевского муниципального образования.

История 
Основано в 1849 году как немецкая колония Зихельберг (от слов Зихель, серп и берг, гора). Официальное русское навание - Серпогорье. Входило в состав Верхне-Караманской волости Николаевского уезда Самарской губернии. Лютеранский приход в селе Гнаденфлюр.

С 1918 года село входило в Верхне-Караманского (Гнаденфлюрского) района, с 1922 года Фёдоровского кантона Трудовой коммуны немцев Поволжья (с 1924 года - АССР немцев Поволжья), с 1935 года - Гнаденфлюрского кантона.

В голод в Поволжье в селе родилось 71 человек, умерли 168.

В 1926 году в селе были кооперативная лавка, сельскохозяйственное кооперативное товарищество, начальная школа, пункт ликбеза и сельсовет. В 1927 году постановлением ВЦИК "Об изменениях в административном делении Автономной С.С.Р. Немцев Поволжья и о присвоении немецким селениям прежних наименований, существовавших до 1914 года" село Серпогорское Фёдоровского кантона переименовано в Зихельберг

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума ВС СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население депортировано, село, как и другие населённые пункты Фёдоровского кантона включено в состав Саратовской области.  Впоследствии переименовано в село Серпогорское.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в степной местности, в Низком Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, при овраге Мортяшка в бассейне реки Большой Караман. на высоте около 80 метров над уровнем моря. Рельеф - равнинный, полого-увалистый. Почвы тёмно-каштановые.

Через село проходит автодорога, связывающая сёла Фёдоровку и Первомайское. По автомобильным дорогам расстояние до районного центра посёлка Мокроус - 20 км, до областного центра города Саратов - 150 км, до ближайшего города Ершов - 72 км

Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения

В 1931 году 99,9 % населения села составляли немцы

Примечания 

Населённые пункты Фёдоровского района (Саратовская область)
Немецкие колонии в Поволжье